Sohland kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Sohland am Rotstein, ort, Sachsen, 
 Sohland an der Spree, kommun, Sachsen,